Belagerungen von Paris gab es in der Geschichte mehrfach, darunter:
 465 durch den Merowinger Childerich I., siehe Belagerung von Paris (465)
 486 durch den Merowinger Chlodwig I., siehe Belagerung von Paris (486)
 494 durch den Merowinger Chlodwig I., siehe Belagerung von Paris (494)
 845 durch Wikinger, siehe Belagerung von Paris (845)
 885–886 durch Wikinger, siehe Belagerung von Paris (885–886)
 978 durch den römisch-deutschen Kaiser Otto II., siehe Belagerung von Paris (978)
 1358 durch den Kronprinzen Karl V., siehe Belagerung von Paris (1358)
 1360 durch Eduard III. von England, siehe Belagerung von Paris (1360)
 1420 durch Heinrich V. von England, siehe Belagerung von Paris (1420)
 1427 durch Karl VII. von Frankreich, siehe Belagerung von Paris (1427)
 1429 durch Karl VII. und Jeanne d’Arc, siehe Belagerung von Paris (1429)
 1435 durch Ambrosius von Loré, Marschall von Karl VII., siehe Belagerung von Paris (1435)
 1462 durch Philipp III. von Burgund, siehe Belagerung von Paris (1462)
 1465 während der Guerre du Bien public, siehe Belagerung von Paris (1465)
 1536 durch Kaiser Karl V., siehe Belagerung von Paris (1536)
 1589–1594 während der Hugenottenkriege durch Heinrich III. und Heinrich IV., siehe Belagerung von Paris (1589–1594), darunter
 1590 durch Heinrich IV., siehe Belagerung von Paris (1590)
 1649 während der Fronde durch den Grand Condé, siehe Fronde#Geschichte
 1814, siehe Schlacht bei Paris
 1870/1871 durch den Norddeutschen Bund, das Großherzogtum Baden, das Königreich Bayern und das Königreich Württemberg, siehe Belagerung von Paris (1870–1871)